Марко Лелов (; 21 ноября 1973, Пярну) — эстонский футболист, полузащитник, футбольный тренер. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Карьера игрока 
Начинал играть в футбол в любительских командах из Пярну, выступавших в первенстве Эстонской ССР и низших дивизионах Эстонии. В сезоне 1993/94 дебютировал в высшей лиге в составе местного «Тервиса». В ходе того же сезона перешёл в систему таллинской «Флоры», но в первую команду не пробился, сыграв лишь шесть матчей за четыре сезона, и большую часть контракта выступал в аренде в клубах высшей и первой лиги.

В 1997—2003 годах выступал за «Тулевик» (Вильянди), был основным игроком клуба. В 1999 году стал серебряным призёром чемпионата. Также пробовал силы в командах низших дивизионов Швеции.

Карьера в сборной 
Провёл три матча за национальную сборную Эстонии в 1994—1995 годах. Дебютный матч сыграл 29 июля 1994 года в рамках Кубка Балтии против Литвы.

Карьера тренера 
В 2004 году вошёл в тренерский штаб «Тулевика», в том же году был главным тренером клуба «Элва». С 2005 по 2010 годах работал главным тренером «Тулевика». С октября 2012 по июль 2013 года возглавлял «Флору». С декабря 2014 года тренирует клуб «Пярну ЛМ», в 2017 году преобразованный в «Вапрус».

Неоднократно возглавлял юношеские и молодёжную сборные Эстонии, в том числе параллельно с работой в клубах.

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС
 Тренерская статистика transfermarkt.de

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Вильянди»
Тренеры ФК «Флора»
Тренеры ФК «Вапрус»